Josef Sasko-Altenburský (27. srpna 1789 – 25. listopadu 1868) byl sasko-altenburským vévodou.

Narodil se jako druhý syn, ale první přeživší Fridricha Sasko-Altenburského a Šarloty Georginy Meklenbursko-Střelické. Josef se stal sasko-altenburským vévodou po otcové smrti v roce 1834.

V roce 1815 bojoval s bratrem Jiřím se spojenci proti Francii v Napoleonských válkách. Později byl generálmajorem v saských službách.

Realizoval několik staveb v Altenburgu, ale jeho vláda byla považována za konzervativní a odolnou vůči reformám; proto byl v revolučním roce 1848 nucen odstoupit.

Josef se 24. dubna 1817 v Kirchheim unter Teck oženil s Amálií Württemberskou, dcerou Ludvíka Württemberského. Měli spolu šest dcer:

 1. Marie Sasko-Altenburská (14. 4. 1818 Hildburghausen – 9. 1. 1907 Gmunden)
 ⚭ 1843 Jiří V. Hannoverský (27. 5. 1819 Berlín – 12. 6. 1878 Paříž), vévoda z Cumberlandu a Teviotdale, poslední hannoverský král v letech 1851–1866
 2. Pavlína Sasko-Altenburská (24. 11. 1819 Kirchheim unter Teck – 11. 1. 1825 Hildburghausen)
 3. Tereza Sasko-Altenburská (9. 10. 1823 Hildburghausen – 3. 4. 1915 Altenburg), svobodná a bezdětná
 4. Alžběta Sasko-Altenburská (26. 3. 1826 Hildburghausen – 2. 2. 1896 Oldenburg)
 ⚭ 1852 Petr II. Oldenburský (8. 7. 1827 Oldenburg – 13. 6. 1900 Rastede), velkovévoda oldenburký od roku 1853 až do své smrti
 5. Alexandra Sasko-Altenburská (8. 7. 1830 Altenburg – 6. 7. 1911 Petrohrad), po přestoupení k pravoslaví přijala jméno Alexandra Josifovna
 ⚭ 1848 Konstantin Nikolajevič Ruský (21. 9. 1827 Petrohrad – 25. 1. 1892 Pavlovsk), ruský velkoníže, generál admirál, velitel ruského válečného námořnictva a namiestnik v Polském království
 6. Luisa Sasko-Altenburská (4. 6. 1832 Altenburg – 29. 8. 1833 Hummelshain)

Vývod z předků

Reference

Externí odkazy 
 

Narození 27. srpna
Narození v roce 1789
Úmrtí 25. listopadu
Úmrtí v roce 1868
Úmrtí v Altenburgu
Wettinové
Sasko-altenburští vévodové
Sasko-Hildburghausenští
Muži